Квятковский, Юрий:
 Квятковский, Юрий Львович (род. 1982) — российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, педагог.
 Квятковский, Юрий Петрович (род. 1931) — советский и российский военачальник, вице-адмирал, начальник разведывательного управления Главного штаба ВМФ (1987—1992).
 Квятковский, Юрий Степанович (1924—2022) — советский актёр, артист оригинального жанра.